Dowse je priimek več oseb:
 John Cecil Alexander Dowse, britanski general
 Maurice Brian Dowse, britanski general